Prigione ist der Familienname folgender Personen:

 Girolamo Prigione (1921–2016), italienischer Erzbischof der römisch-katholischen Kirche und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Sabine Oertelt-Prigione (* 1978), deutsche Ärztin und Hochschullehrerin